Begraafplaats Duinhof (IJmuiden)
Begraafplaats Duinhof (Lisse)